Elitserien i ishockey 1991/1992 spelades 26 september 1991 till 19 mars 1992 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i kvartsfinalerna och semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Malmö IF vann grundserien och Färjestads BK vann fortsättningsserien. Malmö IF blev svenska mästare för första gången, efter seger mot Djurgårdens IF i SM-finalspelet.

Deltagande lag

Tabeller

Grundserien

Fortsättningsserien

Seriematcherna

SM-slutspelet 1992

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
22 mars 1992: Färjestads BK-HV 71 4-3
22 mars 1992: Malmö IF-AIK 2-4
22 mars 1992: Brynäs IF-Västra Frölunda HC 5-4 sudden death
22 mars 1992: Luleå HF-Djurgårdens IF 2-3
24 mars 1992: HV 71-Färjestads BK 2-1
24 mars 1992: AIK-Malmö IF 2-5
24 mars 1992: Västra Frölunda HC-Brynäs IF 4-3
25 mars 1992: Djurgårdens IF-Luleå HF 5-1 (Djurgårdens IF vidare med 2-0 i matcher)
26 mars 1992: Färjestads BK-HV 71 6-4 (Färjestads BK vidare med 2-1 i matcher)
26 mars 1992: Malmö IF-AIK 7-3 (Malmö IF vidare med 2-1 i matcher)
26 mars 1992: Brynäs IF-Västra Frölunda HC 6-4 (Brynäs IF vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
29 mars 1992: Färjestads BK-Djurgårdens IF 6-1
29 mars 1992: Malmö IF-Brynäs IF 3-2
31 mars 1992: Djurgårdens IF-Färjestads BK 5-3
31 mars 1992: Brynäs IF-Malmö IF 0-5 (Malmö IF vidare med 2-0 i matcher)
2 april 1992: Färjestads BK-Djurgårdens IF 3-4 sudden death (Djurgårdens IF vidare med 2-1 i matcher)

Finaler
5 april 1992: Malmö IF-Djurgårdens IF 2-1 sudden death
7 april 1992: Djurgårdens IF-Malmö IF 2-1 sudden death
9 april 1992: Malmö IF-Djurgårdens IF 5-4 sudden death
12 april 1992: Djurgårdens IF-Malmö IF 3-2
14 april 1992: Malmö IF-Djurgårdens IF 4-2 (Malmö IF svenska mästare med 3-2 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1991/92
 SM-finaler 1992 i SVT:s öppna arkiv 

Sport i Sverige 1991
Sport i Sverige 1992
Ishockeysäsongen 1991/1992
1991/1992